Stangen ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Stangen (1833–1911), deutscher Unternehmer, Weltreisender und Schriftsteller
 Christian Wilhelm von Stangen (1743–1809), preußischer Generalmajor
 Georg von Stangen (1852–1940), preußischer General der Kavallerie